FTP — аббревиатура:

 FTP (File Transfer Protocol) — протокол, предназначенный для передачи файлов в компьютерных сетях
 FTPS — защищённый протокол для передачи файлов
 FTP-клиент — программа для упрощения доступа к FTP-серверу
 ftp — стандартный FTP-клиент во многих операционных системах
 FTP (Foiled twisted pair) — Фольгированная витая пара.
 Free-to-play - способ монетизации компьютерных игр путём микротранзакций после бесплатной установки игры. Платежи не являются обязательными, но без них игровой процесс может усложняться, обедняться, либо вызывать дискомфорт.